

Cinema 
Blade Runner – film di fantascienza del 1982 diretto da Ridley Scott
Blade Runner 2049 – film di fantascienza del 2017 diretto da Denis Villeneuve

Letteratura 
 Blade Runner (Do Androids Dream of Electric Ships?) – romanzo di Philip K. Dick
 Blade Runner, un film (Blade Runner (a Movie)) – racconto di William S. Burroughs del 1979

Musica 
Blade Runner – colonna sonora dell'omonimo film

Videogiochi 
Blade Runner – videogioco del 1985 per Amstrad CPC, Commodore 64 e ZX Spectrum
Blade Runner – videogioco del 1997 per PC